

Geografia

Italia
Borgonovo Val Tidone – comune in provincia di Piacenza
Borgonovo – frazione di Torricella Sicura in provincia di Teramo
Borgonovo – contrada di Fucecchio nella città metropolitana di Firenze 
Borgonovo o Borgonuovo – sobborgo o quartiere di Monterotondo nella città metropolitana di Roma Capitale

Svizzera
Borgonovo – frazione di Bregaglia nel Canton Grigioni in Svizzera

Persone
Carlo Borgonovo – ex calciatore italiano
Francesco Borgonovo – giornalista e saggista italiano
Gianantonio Borgonovo – presbitero, teologo ed esegeta italiano
Giovanni Borgonovo – pittore italiano
Pietro Borgonovo – direttore d'orchestra e musicista italiano
Stefano Borgonovo – ex calciatore e allenatore italiano